Željko Kalac (* 16. prosince 1972, Sydney, Austrálie) je fotbalový trenér brankařů a bývalý australský fotbalový brankář. Stal se vítězem LM 2006/07 a s reprezentací se podíval na MS 2006. Po skončení hráčské kariéry se začal věnovat trénování brankařů.

Přestupy 

 z Sydney United FC do Leicester City FC za 1 000 000 Euro
 z AC Perugia Calcio do AC Milán zadarmo
 z AC Milán do AO Kavala zadarmo

Hráčská statistika

Úspěchy

Klubové 
 1× vítěz nizozemského poháru (1999/00)
 1× vítěz Ligy mistrů UEFA (2006/07)
 1× vítěz evropského superpoháru (2007)
 1× vítěz mistrovství světa klubů (2007)
 1× vítěz Pohár Intertoto (2003)

Reprezentace 
 1× na MS (2006)
 3× na MO (1996 - zlato, 2000 - zlato, 2004 - zlato)
 1× na MS 20 let (1991)
 2× na Konfederačním poháru (1997 - stříbro, 2005)

Reference

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1973
Žijící lidé
Australští fotbalisté
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté Leicester City FC
Fotbalisté Perugie
Fotbalisté Roda JC Kerkrade
Fotbaloví brankáři
Muži
Vítězové Ligy mistrů UEFA
Vítězové Superpoháru UEFA
Narození v roce 1972
Narození 16. prosince
Narození v Sydney
Hráči Mistrovství světa ve fotbale 2006